Даффилд, Бёркли (англ. Burkely Duffield; род. 9 августа 1992, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр.
 Замок Даффилд — норманнский замок в Даффилде, в Дербишире.